Nabis puede referirse a:

 Nabis, rey de Esparta del siglo II a. C.
 Apega de Nabis, instrumento de tortura.

 Guerra contra Nabis.
 Nabis, grupo de artistas franceses.